

Бонанза — місто, штат Арканзас
 Бонанза — місто, штат Колорадо
 Бонанза — місто, штат Орегон
 Бонанза — переписна місцевість, штат Джорджія
 Бонанза — переписна місцевість, штат Юта